Via Duomo – strada di Barletta
 Via Duomo – strada di Napoli
 Via Duomo – strada di Salerno
 Via Duomo – strada di Verona